Свеаборгский крепостной военный телеграф

Частей такого именования в Российской Императорской Армии было две, обе существовали в Свеаборгской крепости в разные временные периоды

Свеаборгский крепостной военный телеграф 1-го формирования 
Сформирован 22 мая 1864 года как Свеаборгский крепостной военный телеграф в составе войск Свеаборгской крепости
27 апреля 1878 расформирован, оборудование передано гражданским властям ВКФ
в боевых действиях не участвовал и знаков отличия не имел

Свеаборгский крепостной военный телеграф 2-го формирования 
Сформирован 18 декабря 1901 как Свеаборгский крепостной военный телеграф в составе войск Свеаборгской крепости
В 1915—1917 вместе с Свеаборгской крепостью в оперативном подчинении командующего Флота Балтийского Моря
К 1916 развернут в Свеаборгскую крепостную военно-телеграфную роту

Назначение части 
Как расположенному в приморской (островной) крепости, задачей Свеаборгского крепостного военного телеграфа было обеспечение бесперебойной проводной связью артиллерийских батарей Свеаборгской крепости, расположенной на разных островах в акватории Финского залива в районе Гельсингфорса с крепостным управлением и поддержание связи с окружным штабом.

Для выполнения этой задачи часть имела в своем составе специальные суда и плавсредства.

Суда и плавсредства части

Знаки отличия части к 1914 
сама часть не имела знаков отличий, но суда и плавсредства, входившие в её состав, имели флаг особого образца 
примеч. знамен военным телеграфам не полагалось

Флаг судов и плавсредств Свеаборгского крепостного военного телеграфа

Командиры части

Литература 
 Шенк В. К. Инженерные и железнодорожные войска. Справочная книжка императорской главной квартиры. СПб., 1909

Примечания 
Все даты приведены по старому стилю

Вооружённые силы Российской империи
Свеаборг
Телеграф